Чилтепек има више значења:

 Чилтепек (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чилтепек, Пуерто Чилтепек (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чилтепек, Сексион Банко (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чилтепек, Сексион Танке (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чилтепек (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чилтепек (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику